Albania (Caquetá), gemeente in departement Caquetá, Colombia
 Albania (La Guajira), gemeente in departement La Guajira, Colombia
 Albania (Santander), gemeente in departement Santander, Colombia
 Albania (geslacht), geslacht (biologie)
 de Engelse en Latijnse naam van Albanië
 de Engelse en Latijnse naam van Kaukasisch Albanië